Кубок независимости Армении по футболу 2008 года — 17-й розыгрыш национального Кубка среди всех 14 команд Премьер-лиги и Первой лиги. Это был последний розыгрыш, к которому были допущены вторые команды клубов элитного дивизиона.

Турнир начался тремя матчами 21 марта и завершился 9 мая 2008 года. Обладатель Кубка прошлого розыгрыша «Бананц» (Ереван) и финалист «Арарат» (Ереван) стартовали в турнире с 1/4 финала.

Турнирная сетка

Результаты

1/8 финала 
Первые матчи прошли 21 и 22 марта 2008 года.

Ответные матчи прошли 28 и 29 марта 2008 года.

1/4 финала 
Первые матчи прошли 2 апреля 2008 года.

Ответные матчи прошли 10 апреля 2008 года.

1/2 финала 
Первые матчи прошли 14 апреля 2008 года.

Ответные матчи прошли 23 апреля 2008 года.

Финал

См. также 
 Чемпионат Армении по футболу 2008
 Первая лига Армении по футболу 2008

Ссылки 
 Статистика на сайте ФФА
 Статистика на soccerway.com
 Статистика на rsssf.com

Кубок Армении по футболу
Футбол в Европе в 2008 году
Спорт в Армении в 2008 году